The Magnolias bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Magnolias (Louisiana), ID-Nr. 79001065
 The Magnolias (Mississippi), ID-Nr. 87000217
 The Magnolias (Texas), ID-Nr. 71000951